AQC steht für:
 Air Quality Coalition, US-amerikanischer Zusammenschluss verschiedener Unternehmen, Vereinigungen und Berufsgruppen
 Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie, Schweizer Zusammenschluss von Ärzten
 Association Québécoise de Chirurgie, Gesellschaft für Chirurgie Québecs, Kanada
 Association Québécoise de Communication, Québec, Kanada

aqc steht für:
 Artschinische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung